Дзаккариа Аутуори (, более точная передача имени с португальского языка — Закария или Закариас ; , Кава-де-Тиррени — , ) — бразильский скрипач, дирижёр, музыкальный педагог и художник итальянского происхождения.

Первоначальное музыкальное образование получил как скрипач в Неаполе у Гаэтано Фузелла. С юношеских лет жил в Бразилии. С начала 1920-х гг. был одной из центральных фигур в музыкальной жизни Сан-Паулу: преподавал различные курсы в консерватории (среди его учеников Гвидо Санторсола), начиная с 1914 г. последовательно был лидером трёх ведущих струнных квартетов региона, главным дирижёром Муниципального симфонического оркестра Сан-Паулу.

В поздние годы выступил также как художник-самоучка примитивистского направления. Пейзажи Аутуори были впервые выставлены в  в 1951 г. и затем приобретены музеем, одна из них была репродуцирована в обзорном труде Пьетро Мария Барди «Искусство в Бразилии» (1956); в 1961 г. посмертно состоялась персональная выставка картин Аутуори.

Именем Аутуори названа улица () в Сан-Паулу.

Примечания 

Скрипачи Бразилии
Академические музыканты Бразилии
Художники Бразилии
Художники-примитивисты